Por mexicanero se puede entender:
 Mexicanero, dialecto del náhuatl;
  Mexicaneros, etnia de los estados mexicanos de Durango y Nayarit.